Ez a lap a 44 cicus animációs sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018-2019)

2. évad (2020)

Jegyzetek 

44 cicus